Edgard Allix – economista francese
 Jules Allix – avvocato e attivista francese
 Pierre Allix – pastore protestante, teologo e scrittore francese